Valentyna Sjevtsjenko (politica), Oekraïens en Sovjetpolitica
Valentyna Sjevtsjenko (langlaufster), Oekraïens langlaufster
Valentina Sjevtsjenko (vechtsportster), Kirgizisch thaibokster en MMA-vechtster